Václav II. je jméno těchto panovníků a dalších osob:

 Václav II. (1271–1305) – český a polský král z dynastie Přemyslovců
 Václav II. (kníže) (1137 – po 1192) – český kníže (1191–1192) z dynastie Přemyslovců
 Václav II. Lehnický (1348–1419) – kníže lehnický a niský a biskup vratislavský a lubušský z rodu Piastovců
 Václav II. Opavský (1397 – 1445/49) – kníže opavský z rodu opavských Přemyslovců

Rozcestníky - panovník